Кямаледдин Фаттах оглы Гейдаров (; ) — азербайджанский государственный деятель, министр чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Азербайджана, генерал-полковник, президент Федерации тхэквондо и бокса Азербайджана, вице-президент Всемирной федерации тхэквондо, композитор.

Биография 
Родился 15 июля 1961 года в селе  близ города Нахичевань. В 1978 году окончил среднюю школу № 1 города Нахичевань. Окончил Бакинский государственный университет по специальности «геологическая разведка» в 1984 году. Второе высшее образование получил в  по специальности «международное право».

Трудовую деятельность начал в управлении геологической разведки организации «КаспМорНефтьГаз» техником, затем геологом. Некоторое время работал преподавателем в одной из средних школ Нахичевани. В 1992 году уезжает в Узбекистан где открывает несколько компаний. 17 января 1995 года назначен председателем Государственного Таможенного Комитета Азербайджана. 6 февраля 2006 года назначен главой Министерства Чрезвычайных Ситуаций Азербайджана.

Отец, Фаттах Гейдаров, занимал различные посты в администрации Нахчыванской Автономной Республики.

Карьера 
Кямаледдин Гейдаров был назначен на пост председателя Таможенного комитета Гейдаром Алиевым 17 января 1995 года. За время его управления была создана система тотального контроля над импортом и экспортом.

Жалобы большинства предпринимателей Азербайджана на коррупционную работу комитета, привели к ослаблению режима ввоза продуктов. По информации из депеш с сайта «Wikileaks» Гейдаров стоял во главе монополизации экономики Азербайджана.

6 февраля 2006 года назначен министром чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Азербайджана во вновь созданном Министерстве. За последующие несколько лет МЧС Азербайджана удалось расширить свою деятельность и укрепить материально-техническую базу.

В составе министерства действуют службы гражданской обороны, пожарной охраны, обеспечения безопасности работ в промышленности и горнорудного контроля, материальных ресурсов, спасания на водах, аварийного спасения в бассейне Каспия, спецкомбинат «Изотоп» и другие структуры ведомства.

Творческая деятельность 
Композитор, создатель нескольких произведений, которые исполняют популярные в Азербайджане певцы. Свои произведения подписывает псевдонимом «Камал».

Автор нескольких популярных песен. Одна из самых известных «Беспокоюсь» в исполнении узбекской певицы Насибы Абдуллаевой.

В 2009 году выпустил альбом состоящий из четырёх дисков, в котором автором слов двух песен является Лейла Алиева, остальных — Баба Везироглу. Песни исполнялись Флорой Керимовой, Алимом Гасымовым, Ильхамой Гулиевой, Айгюн Кязымовой, Зульфией Ханбабаевой, Ильгаром Мурадовым, Айгюн Бейляр и Роей.

Награды 
 Орден «Азербайджанское знамя» — 15 декабря 2008 года — за особые заслуги в организации работы в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций
 Медаль «XX лет МЧС России» — 16 декабря 2010 года — за многолетнее и плодотворное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, снижения рисков и смягчения последствий стихийных бедствий
 Орден «Слава» — 14 июля 2011 года — за плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике
 Орден «За службу Отечеству» 2-й степени — 29 июня 2015 года — за большие заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Интересные факты 
Согласно переписке между посольством США в Азербайджане и Вашингтоном, по словам временного поверенного Дональда Лу Кямаледдин Гейдаров является самым влиятельным олигархом в Азербайджане.

Семья Гейдарова контролирует различные сферы бизнеса от производства соков до продажи недвижимости и является второй по влиятельности семьей после семьи Пашаевых.

Примечания 

Министры чрезвычайных ситуаций Азербайджана
Министры Азербайджана
Композиторы Азербайджана
Генерал-полковники (Азербайджан)
Председатели Государственного таможенного комитета Азербайджана